Фурутака — имя собственное; распространено в виде названий.
 «Фурутака» — серия из двух японских крейсеров 1920-х годов.
 «Фурутака» — японский тяжёлый крейсер, первый из двух представителей одноимённого типа.